Alfred Faniel (1879-1950), artiste peintre, décorateur et dessinateur commercial canadien d'origine belge ;
 Eyob Faniel (1992-), athlète italien ;
 Georges Faniel (1882-1959), architecte belge.